Lissac (Ariège)
 Lissac (Haute-Loire)
ook:
Lissac-et-Mouret,  Lot 
Lissac-sur-Couze,  Corrèze